Meljski Hrib je lahko:
 Meljski Hrib, naselje v Mestni občini Maribor.
 Meljski hrib, hrib na severovzhodnem robu mesta Maribor.